Dorenbos ist der Familienname von:

 Jon Dorenbos (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Milja Dorenbos (* 1983), niederländische Squashspielerin